Peter Gillis (componist), Vlaams componist
 Peter Gillis (ondernemer), Nederlands ondernemer